El Partido Político PRIN (Partido Regionalista de Integración Nacional) es un partido político peruano fundado por Walter Chirinos Purizaga, organización registrada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desde el 19 de enero de 2023 y cuenta con comités partidarios en veintidós regiones del Perú.

Historia 
El partido fue fundando el 28 de junio de 2019 en la ciudad de Puno por Walter Chirinos Purizaga, aunque inicialmente la organización intentó inscribirse con el nombre "Partido Regionalista de Integración Nacional". 

Tras un segundo intento de inscripción, siendo 19 de enero de 2023el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) actualizo en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) colocando la organización como inscrita.

Referencias 

Partidos políticos de Perú
